Фла́г Святого́рска — официальный символ города Святогорск Донецкой области, утверждённый на сессии Святогорского городского совета 15 июля 2003 года. Авторами проекта являются О. Житниченко и А. Закорецкий.

Описание 
Флаг представляет собой квадратное полотнище, разделенное на 2 полосы: верхнюю, зелёного цвета, величиной 5/6 от высоты стяга, и нижнюю, голубую, составляющую 1/6 высоты флага. На зелёном поле помещено изображение белого пятигорья в пропорциях 2:3, увенчанное золотым крестом. Высота пятигорья составляет 3/4 высоты стяга.

Символика 
 Зелёный цвет символизирует живописные природные ландшафты.
 Синий (голубой) цвет является олицетворением реки Северский Донец.
 Пятигорье — символ святогорской скалы.
 Золотой крест указывает на расположение в городе Святогорской лавры.

Примечания

См. также 
 Герб Святогорска

Ссылки 
 Украинское геральдическое общество
 Разработка и толкования символики герба и флага

Святогорск
Флаги городов Донецкой области